Леонид Григорьевич Гейштор (; ) — советский каноист, олимпийский чемпион 1960 года, чемпион мира. Заслуженный мастер спорта СССР (1960).

Спортивные достижения 
 Олимпийский чемпион 1960 года в каноэ-двойке с Сергеем Макаренко на дистанции 1000 м.
 Чемпион мира в каноэ-двойке 1963 (10 000 м).
 Чемпион Европы 1961 и 1963 (10 000 м).
 8-кратный чемпион СССР 1959 — 1963 годов на различных дистанциях.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1960).
 Заслуженный мастер спорта СССР (1960).
 Заслуженный тренер Белорусской ССР.
 Заслуженный работник физической культуры и спорта Белорусской ССР (1991).
 Почётный гражданин Гомеля.

Политические взгляды 
Подписал открытое письмо спортивных деятелей страны, выступающих за действующую власть Беларуси после жестких подавлений протестов в 2020 году.

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на сайте НОК Республики Беларусь
 

Гребцы на байдарках и каноэ по алфавиту
Гребцы на байдарках и каноэ СССР
Олимпийские чемпионы по гребле на байдарках и каноэ
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Гребцы на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 1960 года
Чемпионы мира по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы Европы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионы СССР по гребле на байдарках и каноэ
Заслуженные тренеры Белорусской ССР
Заслуженные деятели физической культуры Белорусской ССР
Почётные граждане Гомеля